Cuénoud ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Cuénoud (* 1968), Schweizer Entomologe und Botaniker
 Pierre Cuénoud (* 1922), Schweizer Diplomat
 Samuel Cuénoud (1838–1912), Schweizer Politiker (FDP)